Холов — фамилия; имеет женскую форму Холова.
 Холов, Курбан (1941—2017) — советский и таджикский артист балета, хореограф и актёр. Заслуженный артист Таджикской ССР (1974).
 Холов, Махмадулло Холович (1920—1989) — Председатель Президиума Верховного Совета Таджикской ССР (1963—1984).
 Холов, Нурмахмад Махмадуллаевич (род. 1953) — российский дипломат.
 Холов, Суннат (род. 1997) — таджикский футболист, нападающий. См. также 
 Холова — река на северо-западе европейской части Российской Федерации.